Левкіпп (син Еномая)
 Левкіпп (син Ксанфа)
 Левкіпп (син Фурімаха)
 Левкіпп (філософ)
 Левкіпп, цар Мессенії
 Левкіпп, ойкіст Метапонту
 Левкіпп, ойкіст Магнесії-на-Меандрі